

Film
At Midnight – cortometraggio del 1913 diretto da Wilfred Lucas
At Midnight – cortometraggio del 1913 diretto da C. Jay Williams (C.J. Williams)
At Midnight – cortometraggio del 1913 diretto da Lorimer Johnston
At Midnight – cortometraggio del 2008 diretto da Wesley Eckenrode

Musica 
 At Midnight – album delle Harlow del 1983